Мархалиса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 66 км². Население — 314 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

Покровителем города считается святая Китерия.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо